A Long Live Montero Tour Lil Nas X amerikai rapper és énekes első koncertturnéja, amelyen Montero (2021) című albumát népszerűsíti. Észak-Amerikában és Európában rendeznek meg 27 koncertet, 2022. szeptember 6-án kezdődik Detroitban és Barcelonában ér véget 2022. november 17-én.

Háttér 
2022. április 26-án Lil Nas X bejelentette a turnét, hogy népszerűsítse Montero debütáló stúdióalbumát. A Long Live Montero Tour elnevezésű turné lesz az első headline turnéja és 2022. szeptember 6-án fog kezdődni Detroitban és Barcelonában ér véget 2022. november 17-én. Az Észak-amerikai jegyeket április 29-én lehetett megvenni, míg az európaiakat május 6-tól.

Koncertek

Jegyzetek 

Turnék 2022-ben